Аллсвенскан 1997 () — 73-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 6 апреля 1997 года и закончился 26 октября 1997 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1997
Швеция
Спорт в Швеции в 1997 году